José Antonio García Belaúnde (Lima, Perú, 16 de marzo de 1948) es un diplomático y político peruano. 

José Antonio García Belaúnde ostenta la categoría de embajador desde el 1 de enero de 1988.

Desde el 28 de julio de 2006 hasta el 28 de julio de 2011 fue Ministro de Relaciones Exteriores del Perú; permaneció todo el segundo gobierno de Alan García y fue el único canciller que ostentó el puesto durante todo un periodo gubernamental constitucional. Su gestión se caracterizó por optimizar la relación diplomática con los países vecinos, concluir el tratado de libre comercio con los Estados Unidos hasta su entrada en vigencia el 1 de febrero de 2009, suscribir doce acuerdos similares con la Unión Europea (En espera de su ratificación por la instancia europea para su entrada en vigencia), China, Canadá, Chile, Corea del Sur, Japón y otros países de tal manera que más del ochenta por ciento del comercio internacional peruano es realizado bajo esta modalidad. Igualmente han destacado otros muchos temas de relevancia internacional para su país.

Durante su mandato, el Perú ha sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante los años 2006 y 2007.

Adicionalmente, se puede decir que logró organizar exitosamente las dos cumbres internacionales que se dieron cita en el Perú en el año 2008 además de otros logros diplomáticos de importancia.

Como canciller, entabló ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya la demanda por la delimitación marítima peruana, en vista de la controversia en este tema entre el Perú y Chile. 

El 2 de agosto de 2011, su sucesor en el cargo, Rafael Roncagliolo anuncia su nombramiento como co agente del Perú ante la Corte de La Haya.

Por Resolución Suprema 182-2016-RE del 31 de agosto de 2016 es nombrado embajador del Perú en España. Se desempeñó en dicho cargo hasta octubre de 2018.

Biografía 
Hijo del jurista y expresidente de la Corte Suprema Domingo García Rada y de Mercedes Belaúnde Yrigoyen. Es nieto de Víctor Andrés Belaúnde Diez Canseco y sobrino de Fernando Belaúnde Terry, hermano del congresista Víctor Andrés García Belaúnde y del constitucionalista Domingo García Belaúnde, tataranieto del presidente del Perú, general Pedro Diez Canseco Corbacho, además de ser chozno del prócer José Hipólito de Unanue y Pavón y del célebre canciller José Gregorio Paz-Soldán y Ureta. 

José Antonio García Belaúnde realizó sus estudios de nivel primaria y secundaria en el Colegio de la Inmaculada en Lima y luego en el Colegio Winnetka, respectivamente. Estudió derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde fue compañero de estudios de Alan García.

Se graduó de diplomático en la Academia Diplomática del Perú, el 1 de enero de 1969. Antes, había ingresado al Ministerio de Relaciones Exteriores el 16 de mayo de 1965.

Su post grado en política exterior lo obtuvo en la Universidad de Oxford en Gran Bretaña.

Estudió una Maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en el Instituto José Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid.

Carrera diplomática 
En su carrera diplomática, García Belaúnde empezó como Segundo Secretario de la Misión de Perú en las Naciones Unidas (1973-1976), luego fue miembro de la delegación de Perú en la Conferencia Norte-Sur de París (1977). 

En 1978 ascendió a Primer Secretario y fue enviado a la embajada de Perú en México

Regresó al Perú en 1980 y fue nombrado Director General de Negociaciones Internacionales del Ministerio de Economía y Finanzas, cargo en el que permaneció hasta 1982.

Fue Consejero Comercial de la Embajada de Perú en España de 1982 a 1984 y luego Ministro Consejero de la Embajada de Perú en Ecuador de 1984 a 1985.

Fue ministro de la Embajada de Perú en los Estados Unidos de 1985 a 1986.

En abril de 1986 fue nombrado como representante Permanente del Perú ante la Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI, con sede en Uruguay.

Retornó al Perú en 1988 y fue nombrado como Subsecretario de Asuntos Económicos e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fue Director Secretario de la Junta del Acuerdo de Cartagena desde 1990 hasta 1997.

Fue Director General de la Comunidad Andina y luego Asesor del Secretario General de dicho organismo hasta julio de 2006.

En noviembre de 2011 pasó al retiro del Servicio Diplomático de la República del Perú

En agosto de 2016 fue nombrado como Embajador del Perú en España por el Presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entregó sus cartas credenciales al Rey Felipe VI el 19 de enero de 2017. Se desempeñó como embajador en España hasta octubre de 2018.

En diciembre de 2018 fue nombrado como representante de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina para Europa.

Gobierno de Fujimori 
Una vez finalizado el primer gobierno de Alan García, García Belaúnde le renovó su total apoyo. El gobierno de Alberto Fujimori trabó su carrera diplomática, aludiendo que García Belaúnde era demasiado cercano a García Pérez.

Vida académica 
García Belaúnde ha sido profesor en la Academia Diplomática del Perú entre 1971-1973 y entre 1979-1981. En la Universidad Privada San Martín de Porres, se ha desempeñado como coordinador de la Maestría de Relaciones Internacionales, así como profesor en la Maestría de Gobernabilidad.

Así mismo, ha sido conferencista del Centro de Altos Estudios Militares del Perú. También ha sido miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y del Centro Peruano de Relaciones Internacionales.

Es el autor de Dos siglos de desafíos en la política exterior peruana (2021), dentro de la serie Nudos de la República publicada por el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú.

Ministro de Relaciones Exteriores 
El 20 de julio del 2006, Alan García anunció que García Belaúnde sería su nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, siendo este nombramiento un secreto a voces. Semanas antes, García Belaúnde ya había acompañado a García Pérez a sus reuniones con Luiz Inácio Lula da Silva, Michelle Bachelet y Álvaro Uribe Vélez. Su primer pronunciamiento oficial se dio el 30 de julio, cuando García Belaúnde a nombre del Perú, rechazó los ataques de Israel al Líbano.

La gestión de García Belaúnde se enfocó en mejorar las relaciones diplomáticas con América Latina en general y con sus países vecinos en particular, además de negociar con éxito para alcanzar la modalidad del comercio exterior del Perú vía la consecución de tratados de libre comercio con muchos países, de tal manera que casi el ochenta por ciento de su comercio internacional se realiza bajo esta modalidad. 

Durante su mandato, el 16 de enero de 2008 el gobierno del Perú presentó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya el "Caso concerniente a la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile" (Case concerning maritime delimitation between the Republic of Peru and the Republic of Chile - Perú v. Chile).

Igualmente, preparó la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe - Unión Europea, que tuvo lugar el Lima el 16 de mayo de 2008.

Así mismo, se hizo cargo de los preparativos para la Cumbre de la APEC que se realizó en Lima y Cusco en el 2008.

En 2009 promovió la necesidad de un pacto internacional que prevenga cualquier agresión militar en la región y otorgue prioridad a la transparencia y homologación de los gastos militares y las compras de nuevos recursos y tecnología en dicho ámbito.

En el transcurso de su gestión, y luego de varios meses de negociaciones entre las cancillerías peruana y boliviana, se reactualizó el proyecto anteriormente denominado BoliviaMar y redenominado ahora MarBolivia, en ocasión del encuentro de Evo Morales y Alan García  el 19 de octubre de 2010 en Ilo  donde se firmaron varios acuerdos bilaterales y complementarios de aquellos de 1992 y reafirmando la concesión por 99 años del Perú a Bolivia de una salida no soberana al Océano Pacífico para el país altiplánico,  estableciendo una zona franca industrial y económica especial (ZOFIE) y una zona franca turística (ZFT).

El 4 de abril de 2011, Alan García destacó la participación de García Belaúnde y, por lo tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores,  para recuperar las piezas arqueológicas incaicas que nunca restituyó al Perú Hiram Bingham  reconociéndole el hecho al decir  “quien tomó de mis manos esa bandera para negociar con la universidad de Yale y participar activamente en las marchas y las negociaciones con esa universidad”. Igualmente, por Resolución 088-2011-PCM publicada el 2 de abril en el diario El Peruano,  el Poder Ejecutivo peruano felicitó al ministro García Belaúnde "como ejecutor de alta eficacia en el logro de la devolución de las piezas y bienes arqueológicos de Machu Picchu."

El lunes 2 de mayo de 2011  se fijaron definitivamente las fronteras marítimas entre el Ecuador y el Perú. Por parte del Perú firmó García Belaúnde. El Congreso de la República aprobó por unanimidad el 18 de mayo de 2011 el acuerdo limítrofe marítimo entre el Perú y el Ecuador, dando así plena validez por parte peruana a este tratado internacional.

El 20 de mayo de 2011 el Perú fue elegido, con el respaldo de 136 países, miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2011-2014 como reconocimiento a su política exterior democrática y de promoción de los derechos humanos ya sea en el ámbito nacional como en el exterior a través de las misiones diplomáticas, particularmente las representaciones en Nueva York y en Ginebra.

A casi un quinquenio de haber asumido el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores de su país, el balance de su gestión cuenta con una elevada aprobación ciudadana
. 

A poco de finalizar su labor como canciller de la República, García Belaúnde deja avanzado el 80% de la demanda entablada por el Perú a Chile sobre la delimitación marítima entre ambos países, habiéndose culminado la fase escrita del proceso judicial

El 3 de junio de 2011, García Belaúnde fue condecorado por el Congreso de la República con la Medalla de Honor del Parlamento en el grado de Gran Cruz por su destacada labor y sus logros como canciller y su defensa de los intereses peruanos en el exterior

En el plano interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha logrado trabajar en un ambiente de distensión y sin exclusiones personales por orientaciones políticas ya que no quiso reflejar en sus colegas aquellas exclusiones sufridas por él mismo en el pasado.

Publicaciones 

 Dos siglos de desafíos en la política exterior peruana (2021), colección Nudos de la República.

Distinciones

Distinciones peruanas 

 Gran Cruz de la Orden El Sol del Perú
 Gran Cruz de Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú
 Gran Cruz de la Orden Peruana de la Justicia
 Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Distinciones latinoamericanas 

 Gran Cruz de la Orden del Libertador San Martín de la República Argentina

 Gran Cruz de la Orden del Cóndor de los Andes del Estado Plurinacional de Bolivia
 Gran Cruz de la Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul de la República Federativa de Brasil
 Gran Cruz de la Orden de San Carlos de la República de Colombia
 Gran Cruz de la Orden Nacional al Mérito de la República de Ecuador
 Gran Cruz de la Orden del Quetzal de la República de Guatemala
 Banda de la Orden Mexicana del Águila Azteca de los Estados Unidos Mexicanos
 Gran Cruz de la Orden Nacional al Mérito de la República del Paraguay

Distinciones europeas 

 Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica del Reino de España

 Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil del Reino de España

 Oficial del Ordre National du Mérite de la República Francesa

Ancestros

Véase también 
 Alan García

Referencias

Enlaces externos 

 Sus acciones ante la OEA.
 Intervención de García Belaúnde en la 61ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Naciones Unidas, 26 de septiembre de 2006
 Planteamiento estratégico para la paz y seguridad en el África. 25.9.2007
 Canciller García Belaúnde espera planteamientos concretos en V Cumbre ALC-UE. La República, 16 de mayo de 2008
 Declaraciones del Canciller del Perú en torno a la peruanidad de la papa. Andina, 27.5.2008
 Nota de Prensa 349-08 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú sobre negociación bilateral de acuerdo de libre comercio Perú y Colombia - Unión Europea. 11.11.2008
 
 Declaraciones de García Belaúnde respecto a relaciones Perú Estados Unidos al asumir Barack Obama. Periodismo en Línea. 21.1.2009
 Firma de acuerdo sobre voto de residentes en el Perú y España. Nota de Prensa 027-09. 6 de febrero de 2009
 
 Calificado de "visionario de la política internacional" por el canciller chileno. El Comercio, 17.6.2009
 Perú: una dinámica estrategia de política exterior. Le Monde Diplomatique, edición peruana. 15.9.2010
 Su curriculum vitae en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
 El brujo de Torre Tagle, por Juan Paredes Castro. El Comercio, 28.6.2011
 
 Charla: Las relaciones internacionales post pandemia, 3 de setiembre de 2020.

Nacidos en Lima
Jose A
Abogados de Perú
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Diplomáticos de Perú
Embajadores de Perú
Embajadores de Perú en Uruguay
Ministros de Relaciones Exteriores de Perú
Políticos de Perú
Grandes cruces de la Orden de Mayo
Grandes cruces de la Orden del Libertador San Martín
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Grandes cruces de la Orden del Mérito Civil
Doctores honoris causa por la Universidad San Ignacio de Loyola
Comendadores de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos
Grandes cruces de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos
Grandes cruces de la Orden José Gregorio Paz Soldán
Grandes cruces de la Orden El Sol del Perú
Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú